Con cubo magico si può intendere:
il cubo magico, l'equivalente tridimensionale di un quadrato magico;
il cubo magico semi-perfetto;
il cubo magico perfetto;
il cubo di Rubik, a volte chiamato cubo magico.